Ganancia se puede referir:
 en economía, al beneficio económico obtenido por el capital invertido del porcentaje;
 en electrónica, a la relación de transferencia entre la salida y la entrada de un sistema electrónico.
 en fusión nuclear, al factor de ganancia, , una medida de la razón entre la energía entrante y la saliente en una máquina de fusión nuclear.